Jawory peut désigner, en Pologne :

Toponymie 
 Jawory, un village de la voïvodie de Grande-Pologne ;
 Jawory, un village de la voïvodie de Poméranie ;
 Jawory, un village de la voïvodie de Poméranie occidentale.